Der UNCAF Nations Cup 2005 war die achte Auflage der zentralamerikanischen Fußballmeisterschaft. Bei dem Turnier, das vom 19. Februar bis 27. Februar 2005 in Ciudad de Guatemala, Guatemala, ausgetragen wurde, wurden die zentralamerikanischen Teilnehmer am CONCACAF Gold Cup 2005 ermittelt.

Teilnehmer 

Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 2005 waren die sieben Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Gruppenphase

Gruppe 1 

Estadio Mateo Flores, Ciudad de Guatemala

|}

|}

Gruppe 2 

Estadio Mateo Flores, Ciudad de Guatemala

|}

|}

Finalspiele

Halbfinale 
Alle Halbfinalisten sind für den CONCACAF Gold Cup 2005 qualifiziert.

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Fußballveranstaltung 2005
2005
Fußball (Guatemala)
Sportveranstaltung in Guatemala-Stadt